Wiershausen bezeichnet:
 Wiershausen (Hann. Münden), einen Ortsteil der Stadt Hann. Münden, Südniedersachsen
 Wiershausen (Kalefeld), einen Ortsteil der Gemeinde Kalefeld im Landkreis Northeim, Niedersachsen

Siehe auch:
 Klein Wiershausen, ein Ortsteil der Gemeinde Rosdorf im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Schalenstein von Wiershausen, ein vorgeschichtlicher Schalenstein in Wiershausen (Hann. Münden)